Тьма (територіально-адміністративна одиниця Золотої Орди);
 Тьма — темна паранормальна сила;
 Тьма (число) — число в старовинному підрахунку, дорівнює 10000 і більше;
 Тьма (притока Південного Бугу) — річка у Вінницькій області, Україна;
 Тьма (річка у Тверській області), Росія;
 Тьма — темнота, відсутність світла;
 Тьма — військовий загін;
 Тьма — комаха роду Pyralis.